CRT puede hacer referencia a:

 Claiming Rule Team, una subcategoría de motocicletas de competición que participaron en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
 Tubo de rayos catódicos, por las siglas en inglés Cathode Ray Tube.
 Companhia Riograndense de Telecomunicações, extinta operadora de telefonía de Río Grande del Sur (Brasil).
 Corriente Revolucionaria de Trabajadores, agrupación trotskista española.